Zilvildienstgesetz heißen:

 Zivildienstgesetz (Deutschland)
 Zivildienstgesetz 1986 (ZDG), Österreich
 Zivildienstgesetz (Schweiz)

Siehe auch:
 Zivildienst – internationaler Überblick